Tlaxcala (staat), een deelstaat van Mexico
Tlaxcala (gemeente), een gemeente in de Mexicaanse deelstaat Tlaxcala
Tlaxcala (stad), een stad in de Mexicaanse deelstaat Tlaxcala

Voor de precolumbiaanse staat Tlaxcala, zie het artikel over de staat.